Exaeretodon — рід цинодонтів родини траверсодонтид (Traversodontidae). Скам'янілі рештки тварини знайдені в Аргентині (формація Іскігуаласто), Бразилії (формація Санта-Марія) та Індії (формація Нижня Малері).

Опис 
Це були травоїдні тварини, завдовжки до 1,8 м.

Філогенія 

Філогенічна кладограма за Kammerer et al. (2012):

Примітки 

Цинодонти
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1943